Санта-Ана () — муниципалитет в составе венесуэльского штата Ансоатеги. Административный центр — город Санта-Ана.

Демография 
По состоянию на 2007 год, по оценкам национального статистического института Венесуэлы, население муниципалитета Санта-Ана равно 10 919 человек. Это составляет 0,7 % населения государства. Плотность населения муниципалитета составляла 9,22 жителей на квадратный километр.
К 2011 году население сократилось до 9636 человек.

Правительство 
По состоянию на 2008 год мэром муниципалитета избран Герсон Мартинес, который 23 ноября 2008 года набрал 49 % голосов.

Административное деление 
Муниципалитет делится на 2 прихода:
 Санта-Ана
 Пуэбло-Нуэво

Примечания 

Муниципалитеты Ансоатеги